La Soledad kan syfta på följande 
 La soledad, film från 2007 regisserad av Jaime Rosales

Geografi

Mexiko 

 La Soledad Carrizo, ort, Oaxaca, Santiago Tetepec, ort, 
 La Soledad, Acambay de Ruíz Castañeda, ort, 
 La Soledad, Amealco de Bonfil, ort, 
 La Soledad, Arriaga, ort, 
 La Soledad, Atotonilco el Alto, ort, 
 La Soledad, Bejucal de Ocampo, ort, 
 La Soledad, Cacahoatán, ort, 
 La Soledad, Calpulalpan, ort, 
 La Soledad, Chietla, ort, 
 La Soledad, Cuautepec, ort, 
 La Soledad, Cuerámaro, ort, 
 La Soledad, El Naranjo, ort, 
 La Soledad, El Oro, ort, 
 La Soledad, Fresnillo, ort, 
 La Soledad, Guadalupe y Calvo, ort, 
 La Soledad, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, ort, 
 La Soledad, Jerécuaro, ort, 
 La Soledad, Jiménez, ort, 
 La Soledad, Jungapeo, ort, 
 La Soledad, La Misión, ort, 
 La Soledad, Loma Bonita, ort, 
 La Soledad, Loreto, ort, 
 La Soledad, Malinaltepec, ort, 
 La Soledad, Minatitlán, ort, 
 La Soledad, Misantla, ort, 
 La Soledad, Moctezuma, ort, 
 La Soledad, Nuevo León, Linares, ort, 
 La Soledad, Pueblo Nuevo, ort, 
 La Soledad, Salamanca, ort, 
 La Soledad, San Cristobal De Casas, ort, 
 La Soledad, San Felipe Jalapa de Díaz, ort, 
 La Soledad, San Joaquín, ort, 
 La Soledad, San José Iturbide, ort, 
 La Soledad, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, ort, 
 La Soledad, San Juan Colorado, ort, 
 La Soledad, San Juan Lalana, ort, 
 La Soledad, San Martín Chalchicuautla, ort, 
 La Soledad, Santa Cruz Zenzontepec, ort, 
 La Soledad, Santa Inés del Monte, ort, 
 La Soledad, Santa María Chilchotla, ort, 
 La Soledad, Santa María Temaxcaltepec, ort, 
 La Soledad, Santiago Amoltepec, ort, 
 La Soledad, Silao de la Victoria, ort, 
 La Soledad, Tacámbaro, ort, 
 La Soledad, Tampacán, ort, 
 La Soledad, Tarandacuao, ort, 
 La Soledad, Tecamachalco, ort, 
 La Soledad, Tetela de Ocampo, ort, 
 La Soledad, Tezonapa, ort, 
 La Soledad, Tlachichilco, ort, 
 La Soledad, Tuxpan, ort, 
 La Soledad, Villa de Reyes, ort, 
 La Soledad, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, ort, 
 La Soledad, Xochistlahuaca, ort, 
 La Soledad, Zacatecas kommun, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar